Mark Rutte, né en 1967, est un homme politique néerlandais. Il est Premier ministre des Pays-Bas depuis 2010 et donne son nom à quatre gouvernements consécutifs :
 Le cabinet Rutte I (VVD-CDA), qui est le gouvernement des Pays-Bas d'octobre 2010 à novembre 2012 ;
 Le cabinet Rutte II (VVD-PvdA), qui est le gouvernement des Pays-Bas de novembre 2012 à octobre 2017 ;
 Le cabinet Rutte III (VVD-D66-CDA-CU), qui est le gouvernement des Pays-Bas d'octobre 2017 à janvier 2022 ;
 Le cabinet Rutte IV (VVD-D66-CDA-CU), qui est le gouvernement des Pays-Bas depuis janvier 2022.

Homonymie de gouvernement